Тата́рское Тюгульба́ево () — село в Алькеевском районе Республики Татарстан, в составе Кошкинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошёл от этнонима «татар» и антропонима «Төгәлбәй».

География 
Село находится в верховье реки  Бездна, в 22 км к юго-западу от районного центра, села Базарные Матаки.

История 
В окрестностях села выявлены археологические памятники: селище (именьковская культура и булгарский домонгольский период) и булгарское домонгольское городище, известное как «Кала-баш».

Село основано в 1640–1650-х годах. В 1699 году упоминается как деревня служилого татарина Уразмаметки Тюгульбаева с товарищи.

В первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян (из бывших служилых татар,  лашман). Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

Мечеть первого прихода построена не позднее 1850 года, второго – в 1863 года, открыты 2 мектеба (в 1886 году в первом обучалось 40 мальчиков и 25 девочек, во втором – 30 и 25 соответственно, в 1895 году в первом – 41 и 8, во втором – 27 и 5 соответственно).

В начале XX века в селе функционировали 3 ветряные мельницы, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 3964,6 десятины.

В 1930-е годы организован колхоз.

До 1920 года село входило в Кузнечихинскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 10 августа 1930 года – в Алькеевском, с 10 февраля 1935 года – в Кузнечихинском, с 28 октября 1960 года – в Алькеевском, с 1 февраля 1963 года – в Куйбышевском, с 12 января 1965 года в Алькеевском районах.

Население 
Численность населения по годам.

Национальный состав села: татары.

Известные уроженцы 
З.Кыямкари (1870–1921) – каллиграф, составитель шеджере, автор шамаилей, первый татарский фотограф.

Ф.А. Нуреева (1907–1989) – мать выдающегося артиста балета Р.Х.Нуреева.

Галимзян Нургаязович Шагвалеев (1919–1982) – Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Славы III степени.

Экономика 
Жители работают преимущественно в подразделении АО «Красный Восток Агро», занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты медицины и культуры 
В селе действуют дом культуры (с 1974 года), библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2000 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. Ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Алькеевского района